Rymd kan syfta på:

 Rymd – de relativt tomma områdena i universum som finns utanför himlakropparnas atmosfärer, se Rymden
 Rymd – utrymme i tre dimensioner, se Rum (fysik)

Se även 
 Rum (olika betydelser)